Haiyan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Haiyan Xian (härad i Kina, Qinghai), 
 Haiyan Xian (härad i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar